Ficsór Dávid (Mezőkövesd, 1986. október 4. –) magyar labdarúgókapus.

Források 
Ficsór Dávid adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1986-ban született személyek
Mezőkövesdiek
Magyar labdarúgók
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek